Niederlassung steht für:

 Niederlassung (Wirtschaft), Dependance, eine betriebliche Ansiedelung
 Konvent (Kloster), Niederlassung einer nicht klösterlich lebenden Ordensgemeinschaft
 Niederlassung, im Aufenthaltsrecht ein unbefristeter Aufenthaltstitel, siehe Niederlassungserlaubnis
 Gründung insbesondere einer Arztpraxis

Siehe auch:

 Sitz
 Ansiedlung